Penn kan syfta på:

 Penn, Buckinghamshire – en ort och civil parish i Buckinghamshire, England
 Penn, Dorset – en ort i Dorset, England
 Penn, West Midlands – en ort i Wolverhampton, West Midlands, England
 Penn – ett privat Ivy League-universitet i Philadelphia, Pennsylvania, USA, se University of Pennsylvania
 Penn & Teller – en amerikansk illusionistduo
 Sean Penn – en amerikansk skådespelare